Buenache de Alarcón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Buenache de Alarcón (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Buenache de Alarcón (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar